Das BGL Luxembourg Open 2012 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2012 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 15. bis 21. Oktober 2012 parallel zum Kremlin Cup in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren Wiktoryja Asaranka im Einzel und die Paarung Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová im Doppel. Siegerin im Einzel wurde Venus Williams, die im Finale Monica Niculescu mit 6:2, 6:3 bezwang. Den Titel im Doppel sicherte sich die Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká mit einem 6:3, 6:4-Sieg im Endspiel gegen Irina-Camelia Begu und Monica Niculescu.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2012 fand vom 13. bis zum 15. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für den Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Roeser